El términos Dicom puede referirse a:

DICOM, el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes médicas.
DICOM, Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado de Venezuela.
Equifax Chile S.A., Directorio de Información Comercial (Dicom).